BiH:
 Babljak (Rogatica, BiH), naselje u općini Rogatica

Crna Gora:
 Babljak (Kolašin, Crna Gora), naselje u općini Kolašin